Конкурс песни «Детское Евровидение — 2007» (, ) — 5-й конкурс песни «Детское Евровидение», который прошел 8 декабря 2007 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ведущими конкурса были Сипке Ян Бусема и Ким-Лиан ван дер Мейдж. В конкурсе приняли участие 17 стран. Армения, Болгария, Грузия и Литва дебютировали, а Испания и Хорватия отказались от участия.

Победу одержал представитель Белоруссии — Алексей Жигалкович. Второе место заняла группа Аревик из Армении, уступив Белоруссии один балл.

Место проведения 
Три страны были претендентами на проведение «Детского Евровидения — 2007»: Кипр, Нидерланды и Хорватия. Нидерланды были выбраны в качестве хозяина данного конкурса 13 июля 2006 года.

Участники 
Изначально, 18 стран вошли в список стран-участниц «Детского Евровидения — 2007», в том числе и Босния и Герцеговина. Однако, месяц спустя, Босния и Герцеговина отказалась от участия и её место заняла Грузия. Ещё месяц спустя, Испания отказалась от участия и количество стран-участниц сократилось до 17.

Возвращение 

  Швеция — Фрида Санден (бэк-вокалистка Молли Санден на «Детском Евровидении — 2006»).

Голосование 
Все страны в начале голосования получили 12 баллов, чтобы ни одна страна не получила в итоге ноль баллов.

Глашатаи 

  Грузия — Нино Епремидзе
  Бельгия — Баб Бюленс
  Армения — Ани Саакян
  Кипр — Натали Майкл
  Португалия — Клара Педру
  Россия — Марина Князева
  Румыния — Юлия Чиобану
  Болгария — Любомир Хаджийски
  Сербия — Анджелия Эрич
  Нидерланды — Кимберли Ньювенхёйс (Представитель Нидерландов на «Детском Евровидении — 2006»)
  Северная Македония — Мила Зафирович
  Украина — Ассоль Гуменюк
  Швеция — Молли Санден (Представитель Швеции на «Детском Евровидении — 2006»)
  Мальта — Софи Дебаттиста (Представитель Мальты на «Детском Евровидении — 2006»)
  Греция — Хлоя София Болети (Представитель Греции на «Детском Евровидении — 2006»)
  Литва — Индре Грикстелите
  Белоруссия — Александр Рогачевский

Отказались от участия 

  Испания — Вещатель отказался от участия из-за того, что «Детское Евровидение распространяет стереотипы, которые не разделяет TVE».
  Хорватия — Вещатель отказался от участия из-за финансовых трудностей и проблем с трансляцией конкурса в прямом эфире.

Сняли заявку 

  Босния и Герцеговина — Изначально, страна вошла в список стран-участниц «Детского Евровидения — 2007», однако, позднее отказалась от участия по неизвестным причинам.

Трансляция

Участвующие страны 

  Армения — Гоар Гаспарян и Феликс Хачатрян (ARMTV) 
  Белоруссия — Денис Курьян (БТРК)
  Бельгия — на нидерландском: Кристиен Мэйс и Бен Рулантс (VRT)
  Болгария — Елена Росберг и Георгий Кушвалиев (БНТ)
  Греция — Марион Михелидаки (ERT) 
  Грузия — Темо Квирквелия (GPB)
  Кипр — Кириакос Пастидес (CyBC)
  Литва — Дариус Узкурайтис (LRT)
  Мальта — Валери Велла (PBS)
  Нидерланды — Марсель Кюйер (AVRO)
  Португалия — Изабель Анджелино (RTP)
  Россия — Ольга Шелест (Россия-1)
  Румыния — Иоана Исопеску и Александр Надь (TVR1)
  Северная Македония — Миланка Рашик (МТВ 1)
  Сербия — Душка Вучинич-Лучич (RTS2)
  Украина — Тимур Мирошниченко (UA:Перший)
  Швеция — Адам Алсинг (TV4)

Не участвующие страны 

  Австралия — без комментатора (SBS — 24 декабря 2007)
  Азербайджан — неизвестно (İTV)
  Босния и Герцеговина — Деян Кукрич (BHRT)
  Израиль — без комментатора (IBA)

Примечания 

2007 год в музыке
«Детское Евровидение» по годам